La  édition de la Ligue des champions de tennis de table comptant pour la saison 2018-2019 oppose les meilleures équipes des principaux championnats nationaux d'Europe. 

L’ensemble des clubs européens qui souhaitent participer à une compétition européenne, ont chacun renseigné une liste de joueurs et de joueuses auprès de l’ETTU. En fonction du nombre de points de chaque joueur au classement mondial, l’ETTU a dressé le bilan de chacun des clubs prétendants à disputer une coupe d’Europe. Les 16 clubs avec le plus de points chez les messieurs et les 12 clubs avec le plus de points chez les dames sont qualifiés pour la Ligue des Champions, dans la limite de 4 clubs par pays.
Tous les autres clubs sont reversés en Coupe ETTU à différents échelons en fonction du nombre de points des joueurs.

Hommes

Équipes engagées

Phase de poules 

Les deux premières équipes sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. La troisième équipe est reversée en huitièmes de finale de l'ETTU Cup.

Tirage au sort 
Le tirage au sort des poules est effectué le  à Sarrebrück.

Groupe A 
Classement du groupe A.

|}

  : Ostrava - Pontoise : 0-3 ; Düsseldorf - Sporting : 3-0
  : Pontoise - Düsseldorf 1:3 - ; Sporting - Ostrava : 3-2
  : Sporting - Pontoise : 0-3 ; Düsseldorf - Ostrava : 3-0
  : Pontoise - Sporting : 3-2 ; Ostrava - Düsseldorf : 2-3
  : Sporting - Düsseldorf : 3-2 ; Pontoise - Ostrava : 3-1
  : Ostrava - Sporting  : 1-3 ; Düsseldorf - Pontoise : 3-1

Groupe B 
Classement du groupe B.

|}

  : Dekorglass Dzialdowo - Wels : 3-0 ; UMCC - La Romagne : 3-0
  : Dekorglass Dzialdowo - UMCC : 0-3 ; La Romagne - Wels : 3-1
  : La Romagne - Dekorglass Dzialdowo : 3-1 ; UMCC - Wels : 3-0
  : Dekorglass Dzialdowo - La Romagne : 3-0 ; Wels - UMCC : 3-1
  : Wels - Dekorglass Dzialdowo : 3-2 ; La Romagne - UMCC : 0-3
  : UMCC - Dekorglass Dzialdowo : 3-0 ; Wels - La Romagne : 3-2

Groupe C 
Classement du groupe C.

|}

  : Roskilde - Bogoria Grodzisk : 0-3 ; Sarrebruck - Angers : 3-0
  : Bogoria Grodzisk - Sarrebruck : 3-0 ; Angers -  Roskilde : 3-1
  : Angers - Bogoria Grodzisk : 3-0 ; Sarrebruck -  Roskilde : 3-1
  : Bogoria Grodzisk -  Angers : 3-2 ; Roskilde - Sarrebruck : 0-3
  : Angers - Sarrebruck : 3-1 ; Bogoria Grodzisk -  Roskilde : 1-3
  : Sarrebruck - Bogoria Grodzisk : 2-3 ; Roskilde - Angers : 1-3

Groupe D 
Classement du groupe D.

|}

  : Orenbourg - Mülhausen : 3-0 ; Eslövs - Hennebont : 3-1
  : Hennebont - Orenbourg : 0-3 ; Mülhausen -  Eslövs : 3-2
  : Orenbourg - Eslövs : 3-0 ; Mülhausen -  Hennebont : 3-0
  : Eslövs -  Orenbourg : 0-3 ; Hennebont - Mülhausen : 3-0
  : Mülhausen - Orenbourg : 0-3 ; Hennebont -  Eslövs : 3-0
  : Orenbourg - Hennebont : 3-1 ; Eslövs - Mülhausen : 2-3

Phase finale 

 TTCG Orenbourg remporte son cinquième titre européen.

Compétition féminine

Phase de poules 
Les équipes sont réparties dans quatre poules de 3, les deux premiers sont qualifiés pour le tour suivant, le dernier est reversé en ETTU CUP.

Groupe A 

|}

  : Dr. Casl - Budaorsi : 3-0
  : Metz TT - Dr. Casl : 2-3 
  : Budaorsi - Metz TT : 0-3 
 
  : Budaorsi - Dr. Casl : 2-3 
  : Dr. Casl - Metz TT : 3-1 
  : Metz TT - Budaorsi : 3-0

Groupe B 

|}

  : TTC Berlin - UCAM Cartagena : 3-0
  : Etival Clairefontaine - TTC Berlin : 0-3 
  : UCAM Cartagena - Etival Clairefontaine : 1-3 
 
  : UCAM Cartagena - TTC Berlin : 2-3 
  : TTC Berlin - Etival Clairefontaine : 3-0 
  : Etival Clairefontaine - UCAM Cartagena : 3-2

Groupe C 

|}

  : Linz AG - Sporting CP : 3-0
  : Saint-Quentin - Linz AG : 1-3 
  : Sporting CP - Saint-Quentin : 3-2 
 
  : Sporting CP - Linz AG : 1-3 
  : Linz AG - Saint-Quentin : 0-3 
  : Saint-Quentin - Sporting CP : 2-3

Groupe D 

|}

  : Tarnobrzeg - LZ Linz : 3-1
  : Hodonin - Tarnobrzeg : 0-3 
  : LZ Linz - Hodonin : 1-3 
 
  : LZ Linz - Tarnobrzeg : 2-3 
  : Tarnobrzeg - Hodonin : 1-3 
  : Hodonin - LZ Linz : 3-1

Phase finale

Notes et références

Voir aussi 
 ETTU Cup 2018-2019

Liens externes 

  Ligue des Champions féminines 2018-2019, site officiel

 Ligue des Champions 2018-2019 Hommes, site officiel

 Classement européen des clubs de Tennis de Table

Ligue des champions de tennis de table
Tennis de table C1
Tennis de table en 2018
Tennis de table en 2019